

Anno 
 1965 – (MCMLXV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1965 a.C.

Matematica 
 1965 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1965 van de Kamp – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1965 – album degli Afghan Whigs del 1998